5-й мемориал Асталоша проходил в июле 1962 г. в Кечкемете.

В соревновании участвовали 16 шахматистов. Организаторам удалось собрать один из сильнейших составов за всю историю мемориала. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Югославии, ГДР, Румынии, Болгарии, Австрии и Великобритании.

Советский гроссмейстер Р. Д. Холмов повторил свой успех 1959 г., снова став единоличным победителем мемориала. На этот раз острую конкуренцию ему оказывали лидеры венгерских шахмат Л. Портиш, Л. Сабо, И. Билек и К. Хонфи. После 13-го тура Хонфи вообще шел на 1-м месте, но его подвел крайне неудачный финиш (два поражения подряд). Перед последним туром лидировал Л. Сабо, которому предстояло играть с отстававшим на пол-очка Холмовым. Холмову удалось «по заказу» выиграть партию и выйти на 1-е место. Победитель предыдущего турнира Э. Хааг на сей раз выступил неудачно.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1962 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1962 году
Июль 1962 года